Le nom Perry Mason fait référence à : 

 Perry Mason, une série de romans policiers écrits par Erle Stanley Gardner des  , dont le héros est un détective portant ce nom ;
 Perry Mason, le personnage de fiction de ces romans ;
 Perry Mason, une série télévisée  , adaptée du roman, avec pour acteur principal Raymond Burr ;
 Perry Mason, un single d'Ozzy Osbourne ;
 Perry Mason, une série de trente téléfilms, tournés entre 1985 et 1995, faisant suite à la série télévisée de 1957, avec le même acteur principal : Raymond Burr ;
 Perry Mason, une mini-série de HBO, diffusée pour la première fois en 2020.

 Voir aussi
 The New Perry Mason, une série de 1973 servant de revival (reprise) de la première série mais avec Monte Markham dans le rôle-titre.

Homonymie de titre